Okręty US Navy o nazwie USS  "Gurnard":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1942-1945
 Drugi  był okrętem podwodnym będącym w służbie w latach 1968-1995.

Gurnard